Система направленного движения (DMS от ) или Индекс направленного движения (DMI от ) — система технических индикаторов разработанная  и представленная в июне 1978 года в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» ().

Система направленного движения включает в себя следующие синтетические величины и индексы, которые могут использоваться по отдельности, совместно, а также в различных сочетаниях с другими рыночными индикаторами:
 TR () — истинный интервал и ATR () — средний истинный интервал. Может быть использован как индикатор волатильности.
 +DI или PDI () — индикатор положительного движения.
 -DI или NDI () — индикатор отрицательного движения.
 DX () — индекс направленного движения.
 ADX () — средний индекс направленного движения.
 ADXR () — мощность среднего индекса направленного движения.

Предпосылки 
Индикатор ADX создавался в качестве механизма получения сигнала о том, что рынок находится в сильном тренде, способном принести прибыль.

Методика вычисления

Истинный интервал 
Истинный интервал (TR; ) демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода:
 
где  — истинный интервал текущего периода,  — максимальная цена текущего периода,  — минимальная цена текущего периода,  — цена закрытия предыдущего периода.

В дальнейших расчётах и в качестве самостоятельного индикатора принято использовать скользящее среднее истинного интервала, называемое — средний истинный интервал (ATR; ).
В оригинале используется 14-дневная экспоненциальная скользящая средняя.

Направленные движения 
Направленное движение (±DM; ) определяется как максимальная часть ценового изменения текущего периода, лежащая вне границ изменения предыдущего периода.

Для этого вначале вычисляется реально существующие изменения:
 

 

где  — положительное движение,  — отрицательное движение,  — текущие максимальные и минимальные цены,  — максимальные и минимальные цены предыдущего периода.

Затем меньшее из этих величин и отрицательные значения приравниваются к нулю:
 

 

где  соответственно положительные и отрицательные направленные движения.

Положительные и отрицательные значения сглаживаются (в оригинале с помощью 14-дневной экспоненциальной скользящей средней) и делятся на истинный интервал для получения индикаторов направления ():

 

 

где  — положительный и отрицательный индикаторы направления,  — n-периодные скользящие средние нормированного положительного и нормированного отрицательного направлений движений.

Индекс направленного движения 

Индекс направленного движения (DXI, ) вычисляется как приведённое соотношение абсолютного значения разности и суммы положительного и отрицательного индикаторов направления:

Средний индекс направленного движения 
Средний индекс направленного движения (ADX, }) вычисляется как скользящее среднее индекса направленного движения (в оригинале — 14-дневного скользящего среднего):

Мощность индекса среднего направленного движения 
Мощность индекса среднего направленного движения (ADXR) вычисляется как среднее арифметическое ADX текущего периода и ADX, вычисленного n-периодов назад:

Торговые стратегии 
Уайлдер полагал что растущие и высокие значения ADX и ADXR свидетельствуют о сильном тренде, а падающие и низкие о бестрендовом движении.
О действительном направлении тренда можно судить по соотношению +DI и -DI.

С учётом сказанного можно предложить, например, такую торговую стратегию:
 Для длинных позиций:
 Купить, если +DI > -DI и ADX растёт.
 Продать, если +DI < -DI или ADX падает.
 Для коротких позиций:
 Продать коротко, если +DI < -DI и ADX растёт.
 Закрыть короткую позицию, если +DI > -DI или ADX падает.

Связь с другими индикаторами 
Наряду с «Системой направленного движения» в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» Уэллс Уайлдер также описал «Параболическую систему времени/цены».

Примечания

Литература 
 J. Welles Wilder, Jr. — New Concepts in Technical Trading Systems — Trend Research. P.O. BOX 450. Greensboro, N.C. 27402. June 1978. 130 p. ISBN 978-0-89459-027-6.

Технические индикаторы